Вязовое (ударение на предпоследнюю букву) — село Долгоруковского района Липецкой области. Центр сельского поселения Вязовицкий сельсовет.

В 1779 году 25 крестьянских семей из города Чернавска (ныне село Чернава) переселились в степи. Здесь, в 12 км к северо-западу от села Долгоруково, они основали селение. Оно расположилось в урочище Вязовый Верх (верховье холма, воросшее вязом).

Первоначально село носило название Вязове́цкое.

Считается родиной певицы, Народного артиста РСФСР Людмилы Георгиевны Рюминой

Население

Примечания

Источники 
 
 Страница села в социальной сети Fousquare

Населённые пункты Долгоруковского района